

Prénom 
Esther est un prénom féminin, d'origine biblique et à l'étymologie incertaine. Il pourrait provenir du vieux perse stareh, qui signifie étoile ou plus simplement de la déesse mésopotamienne Ishtar, nom à l'étymologie elle-même incertaine. Si la filiation Ishtar-Esther était exacte, cela ferait d'Esther un prénom utilisé depuis  et sans doute l'un des plus anciens de l'humanité encore en usage. Les Esther sont fêtées le .

Ce prénom a de nombreuses variantes :

Personnage biblique 
 Esther est un personnage de la Bible et du Tanakh, femme du roi perse Assuérus (traditionnellement assimilé à  ou ) au . Son histoire est racontée dans le livre d'Esther.

Personnages de fiction et œuvres d'art

Pièce de théâtre 
 Esther est une pièce de théâtre de Racine.
 La Reine Esther est une pièce de théâtre en langue d'oc, en provençal et plus précisément en judéo-provençal (le shuadit) composée par Mardochée Astruc au  et remaniée par Jacob de Lunel au .

Musique 
 Esther est un oratorio de Haendel (HWV 50b) tiré de la pièce de Racine ;
 Esther, oratorio de Carl Ditters von Dittersdorf.

Cinéma 
 Esther est un film réalisé par Louis Feuillade dans lequel joue Léonce Perret sorti en 1910.
 Esther est un film réalisé par Henri Andréani sorti en 1913
 Esther est un film israélien, réalisé par Amos Gitaï, sorti en 1986.
 Esther, reine de Perse, un film américain, réalisé par Michael O. Sajbel, sorti en 2006.
 Esther, un film d'horreur, réalisé par Jaume Collet-Serra, sorti en 2009.

Téléfilm 
 Esther est un téléfilm néerlandais de Joes Odufré en 1975.
  est un téléfilm italo-germano-américain réalisé par Raffaele Mertes en 1999.
 Esther est un téléfilm russe de Vera Mikailenko en 2014.

Patronyme 

 Kandice Esther, chanteuse, auteure-compositrice ivoirienne.

Toponymie 

 Esther, un cours d'eau proche de Leipzig.

Sigle 

ESTHER peut désigner :
 Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau, un réseau international qui œuvre « pour l’amélioration des services de santé » en Afrique et en Asie.

Voir aussi 
 Livre d'Esther, le vingt-et-unième livre de la Bible hébraïque
 Ouragan Esther (1961), le cinquième système tropical et le cinquième ouragan de la saison cyclonique 1961 dans l'océan Atlantique
 (622) Esther, un astéroïde de la ceinture principale

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom français